Предраг „Пеђа” Дамњановић (Београд, 8. фебруар 1981) српски је филмски, телевизијски, позоришни и гласовни глумац и ТВ водитељ.

Биографија 
Глуму је дипломирао 2004. године на Алфа универзитету у Београду, у класи професора Никите Миливојевића и Аните Манчић, представом „Романтизми” одиграној у Атељу 212. Играо је многе представе у позориштима Бошко Буха, Битеф театар и Филхармонија. Ожењен је Љубицом Дамњановић, са којом има две ћерке, Тињу и Хану, и сина Олега Дамњановића. Од 2013. године ради за Хепи телевизију на којој је остварио запажену улогу учешћем у забавном музичко-играном програму „Чађава механа”. Бави се синхронизацијом играних и анимираних филмова и серија за Хепи ТВ, студије Лаудворкс, Голд диги нет, Блу хаус, Соло, Студио, Моби, и Идеограм, као и за Призор и продукцију Вамос.

Филмографија 

|-
| 2004—2005. || Јелена || Јован, Стеван
|-
| 2008. || Павиљон бр. 8 || Димитрије
|-
| 2009. || Живот и смрт порно банде || Вања
|-
| 2009. || Београдски фантом || Марко Јанковић
|-
| 2009. || Сељаци || Мудрић
|-
| 2010. || Ја већ јесам све оно што желим да имам || Ласло
|-
| 2012. || Најлепша је земља моја || Исмет
|-
| 2012. || Инспектор нардоне ||
|-
| 2014—2018. || Чађава механа || Божа
|-
| 2018. || Ургентни центар || Свештеник
|-
| 2019. || Срећковићи || Вукота
|-
| 2021. || Колегинице || Момир
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1981.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Српски водитељи
Српски телевизијски водитељи
Водитељи из Београда
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”